Viken kan syfta på

 -viken – ett ortnamnsefterled
 HMS Viken (V04) – ett örlogsfartyg

Geografi

Sverige

 Viken (historiskt område) – ett äldre namn på Bohuslän och ännu tidigare på landet på ömse sidor om Oslofjorden
 Viken, Höganäs kommun – en tätort, , vartill hör:
 Vikens  socken – en socken i Skåne
 Vikens landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Vikens församling – en församling i Luggude kontrakt i Lunds stift
 Vikens kyrka – en kyrkobyggnad i Viken i Lunds stift
 Vikens kapell, Viken – ett kapell vid nya kyrkogården
 Vikens distrikt –  ett distrikt i Höganäs kommun och Skåne län 2016–
 Viken, Kungsbacka kommun – en småort, 
 Viken, Skellefteå kommun – en småort, 
 Viken, Borlänge kommun – en by, 
 Viken, Hedesunda – en by i Gävle kommun, 
Viken, Tåsjö distrikt – i Strömsunds kommun
Viken, Jämtland – i Strömsunds kommun
 Vikens kapell – en kyrkobyggnad i byn Viken i Frostvikens distrikt
Viken, Hammerdals distrikt – i Strömsunds kommun
Viken, Östersunds kommun – i Östersunds kommun
 Viken, Karlstad – en stadsdel, 
 Viken och Finnsta – en småort i Ånge kommun, 
 Viken och Holmsveden – en småort i Ljusdals kommun,

Sjöar
 Viken (sjö) – sjö Karlsborgs kommun och Töreboda kommun i Västergötland,  (45,7 km²)
 Viken, Närke – sjö i Askersunds kommun,  (77,5 ha)
 Viken, Hälsingland – sjö i Hudiksvalls kommun,  (14,5 ha)
 Viken (Häggdångers socken, Ångermanland) – sjö i Härnösands kommun,  (9,01 ha)
 Viken (Norrfjärdens socken, Norrbotten) – sjö i Piteå kommun,  (32,6 ha)

Norge
 Viken fylke, fylke i södra Norge

Finland
 Viken (sjö i Finland) – sjö i Egentliga Finland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn